Ari eller Arí kan syfta på:

Personer 
 Carina Ari (1897–1970), svensk dansös, koreograf, danspedagog, donator och skulptör.
 Ari Behn (1972–2019), norsk författare.

Geografi

Grekland 
1 Arí, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,

Italien 
2 Ari, Abruzzo – en kommun i Provincia di Chieti

Kina 
3 Oroqen Zizhiqi (häradshuvudort), Inre Mongoliet,

Se även
 ARI – flera

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar